Ötsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ötsch (* 1953), österreichischer Manager
 Walter Ötsch (* 1950), österreichischer Wissenschaftler